Анато́лий Шари́й:
 Шарий, Анатолий Анатольевич (род. 1978) — украинский журналист, видеоблогер, политик.
 Шарий, Анатолий Иванович (род. 1936) — советский и украинский живописец.